Осман Омарович Алилов (31 октября 1987, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, специализируется по карате кумите, призёр чемпионата Европы. Мастер спорта России международного класса.

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру начал в 1997 году в Махачкале под руководством тренеров Омара Муртазалиева. В 2003 году стал чемпионом России среди кадетов. В октябре 2007 года стал бронзовым призёром чемпионата мира по карате WKF среди кадетов и юниоров в Стамбуле. В 2011 в 2012 и 2013 годах становился чемпионом России, в 2012 году одолев в финале Мурада Гаджиева. В 2014 году стал чемпионом Европы среди регионов. В ноябре 2018 года на чемпионате России в Каспийске стал бронзовым призёром.

Результаты на международных соревнованиях 
 Чемпионат России среди кадетов и юниоров 2003 - ;
 Чемпионат мира среди юниоров 2007 — ;
 Открытый чемпионат Германии по карате — ;
 Чемпионат России по карате 2008 (WKF)- 
 Чемпионат Европы по карате 2008 (команда) — ;
 Чемпионат Европы по карате 2011 — 7;
 Чемпионат России по карате 2011 (WKF) — ;
 Чемпионат России по карате 2012 (WKF) — ;
 Чемпионат России по карате 2013 (WKF) - 
 Чемпионат Европы по карате 2013 — 7;
 Чемпионат Европы по карате среди регионов 2014 — ;
 Чемпионат России по карате 2018 — ;

Личная жизнь 
В 2003 году окончил школу № 2 Махачкалы. В 2008 году окончил Дагестанский государственный технический университет.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.
 Профиль на сайте karaterec.com 

Каратисты России
Чемпионы России по каратэ